Лучников — фамилия.

Известные носители:

 Лучников, Иван Иванович (1923—2002) — полный кавалер ордена Славы.
 Лучников, Светослав (1922—2002) — болгарский юрист, политический деятель.

См. также 
 Лучников переулок
 Лучниково